Walijewa ist der Familienname folgender Personen:
 Kamila Walerjewna Walijewa (* 2006), russische Eiskunstläuferin
 Tschulpan Ralitowna Walijewa (* 2001), russische Nordischer Kombiniererin